Les notions d'extensivité et d'intensivité s'opposent dans divers domaines :

Sciences et techniques 
 En physique et chimie, et plus particulièrement en thermodynamique :
 une grandeur extensive caractérise l'ensemble du système considéré, et sa valeur est en proportion de la taille de ce système ; plus précisément, on dit d'une grandeur qu'elle est extensive lorsque la valeur de cette grandeur pour un système formé de plusieurs sous-systèmes disjoints est fonction (par exemple la somme, le produit etc.) des valeurs pour ces sous-systèmes,
 une grandeur intensive est une grandeur physique dont la mesure peut être faite ponctuellement, parce qu'elle ne dépend pas de la taille du système considéré (taille au sens large : quantité de matière, masse, volume).
 En théorie des ensembles, la définition d'un ensemble peut se faire de façon extensive, ou intensive, c'est-à-dire compréhensive.

Lettres et sciences humaines 
 en grammaire, l'intensif est un procédé d'intensification du lemme ; voisin de l'augmentatif, il est généralement rendu par une dérivation lexicale : souvent une désinence (comme -issime en français), parfois un nombre grammatical (dans certaines langues comme l'hébreu) ;
 en psychologie cognitive :
 la lecture extensive est la lecture rapide d'un grand nombre de textes, 
 la lecture intensive est la lecture approfondie d'un petit nombre de textes,
 la lecture extensive se substitue à la lecture intensive dans la seconde moitié du , et se traduit notamment par l'abandon dans les textes de la glose au profit du renvoi.

Culture et société 
 en agriculture :
 l'agriculture extensive est un système de production agricole qui ne maximise pas la productivité à court terme du sol en ne faisant pas appel à des intrants chimiques, à l'arrosage ou au drainage, mais plutôt aux ressources naturellement présentes sur place,
 l'agriculture intensive est un système de production agricole fondé sur un accroissement de la production agricole optimisé par rapport à la disponibilité des facteurs de production (moyens humains, matériels et surfaces cultivées) ;
 en économie :
 la croissance extensive est la part de la croissance économique qui découle de l'augmentation de la quantité de facteurs de production au sein de l’économie (travail, capital et terre),
 la croissance intensive est la part de la croissance économique qui est due à une meilleure efficacité de la production (hausse de la productivité) ;
 en élevage :
 l'élevage extensif est une méthode d'élevage de bovins, ovins, rennes, caractérisée par une faible densité de chargement d'effectifs d'animaux à l'hectare,
 l'élevage intensif est une forme d'élevage qui vise à augmenter le rendement de cette activité, notamment en augmentant la densité d'animaux sur l'exploitation ou en s'affranchissant plus ou moins fortement du milieu environnant (confinement) ;